Rashaan Harvey Nall, né le  à Los Angeles, est un écrivain, réalisateur, scénariste et acteur américain.

Biographie

Filmographie

Notes et références

Liens externes 

 

Acteur américain de télévision
Acteur américain de cinéma
Naissance en février 1980
Pages avec des traductions non relues